Chiesa di San Giovanni Gualberto – chiesa di Livorno, in Toscana
 Chiesa di San Giovanni Gualberto – chiesa di Urbe, in Liguria

Pagine correlate 
 San Giovanni Gualberto
 Chiesa di San Giovanni